La ligne 7 du tramway de Prague est une ligne de tramway  qui relie Radlická à Černokostelecká.

Histoire

Tracé et stations 
La ligne 7 relie Radlická (à l'Ouest de la ville) à Černokostelecká (à l'Est).

Les stations

Exploitation de la ligne 
La ligne 7 est exploitée par Dopravní podnik hlavního města Prahy, la société des transports publics de la ville de Prague.

Les arrêts Vozovna Strašnice et Vinice ne sont desservis que dans le sens Radlická - Černokostelecká. Tandis que l'arrêt Nad Primaskou n'est desservi que dans le sens Černokostelecká - Radlická.

Fréquence

Matériel roulant

Tarification et financement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway • Tramway de Prague

Liens externes 
  Site du syndicat des transports en commun de Prague
  Site de l’exploitant

Tramway de Prague